Населението на Зимбабве по данни на CIA World Factbook към юли 2014 година е 13 771 721 души. Според преброяването на населението през 2012 година то е 13 061 239 души.

Численост 
Численост според преброяванията на населението:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Световната банка (средно на 1000 души):

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на CIA World Factbook (средно на 1000 души):

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ на Зимбабве (средно на 1000 души):

Провинции 
Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст по провинции, според данни на НСИ на Зимбабве през 2002 година (средно на 1000 души):

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст по провинции, според данни на НСИ на Зимбабве през 2012 година (средно на 1000 души):

Възрастова структура 
Възрастова структура на населението през годините, според данни на ООН:

Раси и народи 
Численост на расите, според преброяванията на населението:

Съотношение между бели и чернокожи според оценки на населението през годините:

Преброяване през 2002 година 
Численост на расите и разпределението им по възрастови групи в Зимбабве, според преброяването на населението през 2002 година:

Дял на расите и разпределението им по възрастови групи в Зимбабве, според преброяването на населението през 2002 година (в %):

Преброяване през 2012 година 
Численост на расите и разпределението им по възрастови групи в Зимбабве, според преброяването на населението през 2012 година:

Дял на расите и разпределението им по възрастови групи в Зимбабве, според преброяването на населението през 2012 година (в %):

Езици 
В страната има 16 официални езика: нянджа, чева, английски, каланга, койсански, намбя, ндау, ндебеле, шангани, шона, сото, тонга, тсвана, венда, кхоса и жестомимичен език.

Източници

Външни препратки 

 Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Зимбабве според Countrymeters